Єврокубок 2016—2017, також називається  через назву спонсора турніру — 15-ий сезон Єврокубку — 2-го дивізіону баскетбольних змагань.

Зміни формату 
З цього сезону 24 команди беруть участь, розбиті на 4 групи з 6 команд, граючи в два кола. Дві найкращі команди кожної групи стають учасниками чвертьфіналу.

Учасники 
20 команд стали учасниками напряму та ще 4 через вайлд-кард.

В липні 2016 італійські команди покинули склад турніру через тиск з боку ФІБА та Федерації Баскетболу Італії. Реджо Емілію замінили на Леткабеліс, Канту на Волгоград, Сассарі на Скоп'є та Тренто на Монтакіт. 

У вересні 2016 року склад учасників покинули АЕК, Партизан Ніш та Стелмет через тиск з боку ФІБА та національних асоціацій, відповідно Греції, Сербії та Польщі. Їх планувалося замінити, однак було вирішено зменшити склад учасників через нестабільну ситуацію.

Груповий етап 
Ігрові дні:
 12 жовтня 2016
 19 жовтня 2016
 26 жовтня 2016
 2 листопада 2016
 9 листопада 2016
 16 листопада 2016
 23 листопада 2016
 30 листопада 2016
 7 грудня 2016
 14 грудня 2016

Група А

Група В

Група С

Група D

Топ-16

Група Е

Група F

Група G

Група H

Плей-оф

Чвертьфінали 
Перші матчі пройшли 28 лютого–1 березня 2017, другі — 2–3 березня 2017, треті, за потреби, 8 березня 2017.

Півфінали 
Перші матчі пройшли 14 березня 2017, другі — 17 березня 2017, треті, за потреби, 22 березня 2017.

Фінал 
Матчі пройшли 28, 31 березня та 5 квітня 2017.

Посилання 
 Офіційний сайт  

2016—2017‎
2016 у баскетболі‎
2017 у баскетболі‎